

Cinema 
The Hurricane  – film del 1926 diretto da Fred Caldwell
The Hurricane  – cortometraggio del 1926 diretto da Marcel Perez
Uragano (The Hurricane) – film del 1937 diretto da John Ford e Stuart Heisler
Hurricane - Il grido dell'innocenza (The Hurricane) – film del 1999 diretto da Norman Jewison, basato sulla vita di Rubin "Hurricane" Carter

Letteratura 
 Uragano (The Hurricane) – romanzo di Charles Nordhoff del 1936

Musica 
 The Hurricane  – album dei Solid Vision del 2006

Sport 
 The Hurricane  – ring name di Gregory Helms, wrestler statunitense

Pagine correlate 
 Hurricane
 The Hurricanes